Das Bit-Pair-Verfahren (eng. Bit-Pair-Recoding) ist ein Algorithmus zur Beschleunigung computergestützter Multiplikation zweier Zahlen in Zweierkomplement-Darstellung. Er stellt eine Erweiterung des Booth-Algorithmus dar.

Idee 

Wird eine Zahl  mit 2 multipliziert und anschließend von der entstandenen Zahl subtrahiert, ergibt sich wieder :

Analog:

Der Booth-Algorithmus allerdings generiert unter Umständen Code, der solche (unnötigen) Berechnungen durchführen würde. Das lässt sich durch das Bit-Pair-Verfahren vereinfachen.

Verfahren 

Benachbarte „*(+1)“ und „*(-1)“ im Booth-Code werden wie folgt zusammengefasst:

Es entfällt eine Addition. Die Berechnung wird effizienter.

Beispiel 

Es soll  berechnet werden.

Auf den Faktor 8910 werden nacheinander die entsprechenden Verfahren angewandt:

Die Berechnung erfolgt analog zum Booth-Algorithmus:

Das Ergebnis ist korrekt, ausgeführt allerdings mit 4 Additionsoperationen, statt mit 6. Es sei angemerkt, dass hier nur zu Beispielzwecken 89 statt 3 mit den Algorithmen vereinfacht wurde. Praktisch wäre es natürlich in diesem Fall am effizientesten 89 * 3 „direkt“ zu berechnen. Das würde nur 2 Additionen erfordern.

Literatur 
 Arithmetic Multiplication Circuits (engl.; PDF-Datei; 134 kB)
 

Algorithmus
Rechnerarchitektur